Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina (IPREV) é um órgão estadual responsável pela concessão de aposentadorias e pensões aos servidores públicos efetivos do Estado de Santa Catarina, sendo a entidade responsável pelo Regime Próprio de Previdência Social estadual.

Foi criado em 11 de dezembro de 1962 pela lei estadual 3.138/62. É uma autarquia vinculada à Secretaria de Estado da Administração; criada a partir do Montepio dos Funcionários Públicos do Estado de Santa Catarina. Hoje está internamente organizado da seguinte maneira: Gabinete da Presidência e quatro diretorias vinculadas ao Gabinete: Diretoria de Previdência, Diretoria Jurídica, Diretoria de Administração e Diretoria de Gestão de Recursos Previdenciários.

Ver também
 Instituto Nacional do Seguro Social

Ligações externas
 Página do IPREV
 Página da Secretaria de Administração

Santa Catarina
Governo de Santa Catarina